Ко́рин Ли́за Та́кер (; 9 ноября 1972, Юджин, Орегон, США) — американская певица, гитаристка и актриса.

Ранние годы 
Корин Лиза Такер родилась 9 ноября 1972 года в Юджине (штат Орегон, США) и выросла в Гранд-Форксе (штат Северная Дакота). Её отец был фолк-певцом. В начале 1990-х годов училась в Колледже Вечнозелёного штата, где изучала фильмы, политическую экономию и социальные перемены. Хотя группа Sleater-Kinney и была основана в Олимпии (штат Вашингтон), а потом переехала в Портленд (штат Орегон), Корин всё-ещё описывает себя как «девчонка маленького города» из Юджина (Орегон). До создания Sleater-Kinney Такер играла в группе Heartless Martin вместе с Беккой Алби из Exuse 17, участницей которой также была Кэрри Браунстин. Heartless Martin выпустили один мини-альбом, под названием Tonight, изданную небольшим тиражом на лейбле Chainsaw Records.

Карьера

Heavens to Betsy 
Также Корин была одной из основательниц Heavens to Betsy, влиятельной группы движения Riot Grrrl, которые записали совместный сингл с Bratmobile, и несколько синглов для независимых лейблов. Они часто играли с группой Excuse 17, и обе группы появились в сборнике альбома Free to Fight. Heavens to Betsy выпустили альбом под названием Calculated в 1993 году.

Sleater-Kinney 
После распада Heavens to Betsy Корин создала группу Sleater-Kinney вместе с гитар-вокалисткой Excuse 17 Кэрри Браунстайн и подругой Корин, Лори Макфарлейн. Такер была лид-вокалистом и играла на гитаре. Она выпустила 7 альбомов на протяжении 11 лет, пока не сделала перерыв в 2006 году. В марте 2010 года Кэрри сообщила, что Sleater-Kinney воссоединится и выпустит новый альбом. Новый альбом и вправду был выпущен в январе 2015 года, также был проведён тур.

Cadallaca 
Помимо участия в Sleater-Kinney, Корин в то же время работала над сайд-проектом под названием Cadallaca вместе с Сарой Дагер. В 1998 году Cadallaca выпустили свой первый альбом, Introducing… Cadallaca, а уже в 2000 году группа выпустила первый и последний мини-альбом под названием Out West. Обе пластинки были выпущены на лейбле Kill Rock Stars.

The Corin Tucker Band 
В 2010 году Лиза сообщила о записи сольного альбома для Kill Rock Stars, который будет выпущен в октябре 2010 года. Над её сольником так же работали Сара Ланд и Сет Лоринчи. По словам Корин, альбом будет похож на «запись мамы средних лет». Альбом под названием 1,000 Years вышел 5 октября 2010 года. Такер провела туры на обоих побережьях США в поддержку своего нового альбома, а также концерты в других частях страны.

Второй сольный альбом, под названием Kill My Blues, был выпущен 18 сентября 2012 года. Он был поддержан туром по США.

Личная жизнь 
Корин — бисексуалка. Она призналась в этом своим родителям в 19 лет. Недолгое время она встречалась с Кэрри Браунстайн, незадолго после появления Sleater-Kinney, этот факт, стал известен благодаря печально известной статье журнала Spin. Корин назвала эту статью «болью в жопе», и сказала «Мы не просили о личной жизни в интервью. Мы говорили о вещах, которые как мы думали, были действительно важными, и то, что они напечатали означало то, что мы встречались. Просто всё это вылилось в свет как сплетни». Будучи в составе Sleater-Kinney Такер написала песню One More Our о расставании с Кэрри.

Корин вышла замуж за режиссёра Лэнса Бэнгса в июне 2000 года в Исландии. У них есть сын, Маршалл Такер Бэнгс (родился 8 марта 2001 года), и дочь, Глори (родилась в 2008 году).

Ссылки 

Выпускники Колледжа Вечнозелёного штата
Ритм-гитаристы
Музыканты в жанре Riot grrrl
Музыканты Sleater-Kinney
Антивоенные активисты США
Активисты против войны в Ираке
Деятели феминизма США